Teodoro o Theodor puede referirse a:

San Teodoro 

2 de enero, San Teodoro de Marsella, obispo y confesor, ;
7 de febrero, San Teodoro de Heraclea ("el general"), ;
17 de febrero, San Teodoro de Bizancio ("el recluta", ), en Amasea, Helesponto, soldado, que bajo el emperador Maximiano, por confesar abiertamente su fe cristiana, fue azotado, recluido en la cárcel y finalmente quemado vivo. Primer patrono de Venecia;
15 de abril, Santos Teodoro y Pausilipo (), en Tracia, sufrieron el martirio en tiempo del emperador Adriano.
20 de abril, San Teodoro Triquino
22 de abril, San Teodoro de Siceone
27 de abril, San Teodoro de Tabennesi, ;
5 de mayo, San Teodoro de Bolonia, obispo, ;
20 de mayo, San Teodoro de Pavía, obispo del ;
16 de agosto, San Teodoro de Sion
19 de septiembre, San Teodoro de Canterbury, monje de Tarso, obispo de Canterbury, filósofo, teólogo y canonista del ; elevado al episcopado por el papa Vitaliano y enviado a Inglaterra casi septuagenario, moderó con fortaleza de ánimo la Iglesia a él encomendada.
1 de noviembre, Beato Teodoro Jorge Romzsa
11 de noviembre, San Teodoro Estudita (759-826), monje y abad;
14 de noviembre, San Esteban Teodoro Cuénot
26 de noviembre, San Teodoro, obispo y mártir
7 de diciembre, San Teodoro, mártir

Personajes de la Antigüedad y la Edad Media 
 Teodoro el ateo, filósofo del  y  a. C. de la Escuela cirenaica;
 Teodoro de Cirene, filósofo y matemático del ;
 Teodoro de Samos, arquitecto griego del , coautor del Hereo de Samos;
 Teodoro, discípulo de Santiago el Mayor, apóstol, encargado de llevar su cuerpo y su cabeza a Santiago de Compostela (España) desde Jerusalén, en una barca de piedra;
 Teodoro de Mopsuestia (), uno de los teólogos más representativos de la escuela de Antioquía;
 Referendarii Teodoro. Miembro de la administración imperial en Constantinopla durante en el año 541 - 543 d.C., durante el reinado de Justiniano;
 Teodoro el lector, historiador bizantino del ;
 Teodoro, general del imperio bizantino durante la última guerra romano-sasánida y las guerras árabo-bizantinas y hermano del emperador Heraclio;
 Teodoro, antipapa del 
 Teodoro y Teófanes, hermanos, llamados "los grapti", iconódulos de finales del  y comienzos del ;
 Teodoro de Celles fundador de los canónigos regulares de la Santa Cruz.

Topónimos 
 Principado de Teodoro, en la Crimea medieval, cuya capital fue Theodoros o Doros (actual Mangup);
 Agios Theodoros (San Teodoro), en la zona turca de Chipre;
Italia
San Teodoro (Sicilia), comune en la provincia de Mesina, Sicilia;
San Teodoro (Cerdeña), comune en la provincia de Sácer, Cerdeña;

Filipinas
San Teodoro (Mindoro Oriental), municipio de Mindoro Oriental;
San Teodoro, Bunawan (Agusan del Sur), barangay de Agusan del Sur;

Saint-Théodore-d'Acton (Quebec, Canadá);

Nombres variantes

Iglesias 
Iglesia de San Teodoro (Estambul), bizantina, en ruinas;
Iglesia de San Teodoro (Roma), del ;
Iglesia de San Teodoro (Pavia), italiana, medieval;
Iglesia de San Teodoro (Boboshevo), búlgara, medieval;
Iglesia de San Teodoro (Marsella), del ;

Advocación mariana 
Nuestra Señora de San Teodoro, icono familiar de los Romanov, con festividad el 27 de marzo y el 29 de agosto;

Ficción 
Historia de la doncella Teodor, relato sapiencial castellano del ;
República de San Theodoros, donde tienen lugar algunas aventuras de Tintín;

Theodore 
Emil Theodore Kocher, médico suizo, premio Nobel de Medicina en 1909;
Theodore Adorno, filósofo y musicólogo alemán;
Theodor Mommsen, alemán premio Nobel de Literatura;
Theodor Svedberg, químico sueco, premio Nobel de Química en 1926
Theodore Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos desde 1901 hasta 1909;
Theodore Seville